Юнкер (от средневерхненемецкого Juncherre — молодой господин):

 Юнкер — воспитанник русского военного училища.
 Юнкер — немецкий помещик в широком смысле, прусский в узком; также более общее — представитель сословия землевладельцев.
 Юнкер СС — кандидат на присвоение первичного офицерского звания СС в период существования нацистского Третьего рейха.
 Дом банка и торгового дома «И. В. Юнкер и Ко»

Персоналии 
 Юнкер, Александр Логгинович (1795—1860) — генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 года.
 Юнкер, Василий Васильевич (1840—1892) — российский путешественник.
 Юнкер, Вольфганг (1929—1990) — министр строительства ГДР.
  (1889—1970) — немецкий востоковед и лингвист.
 Юнкер, Герман (1877—1962) — немецкий египтолог.
 Юнкер, Готлоб Фридрих Вильгельм (1705—1746) — член С.-Петербургской Академии Наук.
 Юнкер, Жан-Клод (род. 1954) — премьер-министр (с 1995) и министр финансов (с 1989) Люксембурга. Председатель Европейской комиссии (с ноября 2014).
  (1679—1759) — врач и химик, профессор Университета Галле.
  (1761—1800) — врач, профессор медицины в Галле.
 Юнкер, Карл (1867—†) — австрийский библиограф, автор ряда исторических трудов.
 Юнкер, Каспер (род. 1994) — датский футболист.
 Юнкер, Мадс (род. 1981) — датский футболист.
 Юнкер, Христиан (1668—1714) — немецкий филолог и историк, историограф Саксонского дома.

См. также 
 Юнкера (телесериал) — по одноименной повести Александра Куприна (2006 год)

Примечания